Niemcy:
 Schmiedefeld – dzielnica Saalfeld/Saale
 Schmiedefeld am Rennsteig – gmina  w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Ilm